БГУ () — белорусский футбольный клуб из Минска, основанный в 2011 году.

История 
Клуб основан в 2011 году под руководством тренера Виталия Волосюка. На протяжении нескольких лет клуб выступал под эгидой Ассоциации любительского футбола и в чемпионате университетов Белоруссии. В 2019 году тренером клуба стал Алексей Фурса, вместе с которым в 2020 году клуб заявился во Вторую лигу. 

В сезоне 2021 года клуб продолжил выступать в чемпионате. В 2021 году клуб занял 5 место во Второй лиге, получив право сыграть в Первой лиге. 

В начале 2022 года футбольный клуб остался выступать во Второй лиге. Клуб по итогам сезона занял 5 место в группе «Минск».

Статистика выступлений

Основной состав 
По состоянию на 8 января 2023 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Главные тренеры

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте www.transfermarkt.com
 Профиль на сайте www.teams.by
 Официальная группа vk.com
 Официальная страница instagram.com

Футбольные клубы Белоруссии
Спортивные клубы Минска